

Lokalizacje

Austria 
 Altenburg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 Altenburg – dzielnica Bad Cannstatt
 Altenburg – dzielnica Naumburg (Saale)
 Altenburg – dzielnica Reutlingen
 Altenburg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Stany Zjednoczone 
 Altenburg – miasto w stanie Missouri

Inne 
 Altenburg – stacja kolejowa w Altenburgu

Zobacz też 
 Bad Deutsch-Altenburg